Fawzia de Egipto (en árabe: فوزية بنت الملك فؤاد, en persa: فوزیه فؤاد; Alejandría, 5 de noviembre de 1921 - ibídem, 2 de julio de 2013), perteneciente a la dinastía de Mehmet Alí, fue hija del rey Fuad I de Egipto (entonces sultán) y de la reina Nazli. Fue hermana del rey Faruq de Egipto, así como la primera esposa y reina consorte de Mohammad Reza Pahleví (Teherán, 26 de octubre de 1919 - El Cairo, 27 de julio de 1980), último shah o emperador de Irán.

Biografía 
La princesa nació en el Palacio Ras el-Tin, en Alejandría y fue educada en Suiza.

Hablaba inglés, francés, árabe y turco.

Su físico era a menudo comparado con el de Hedy Lamarr y el de la también actriz Vivien Leigh.

La princesa Fawzia y Mohammad Reza Pahleví se casaron el 16 de marzo de 1939 en el Palacio de Abdín, en El Cairo. Fue un matrimonio de conveniencia entre las dos naciones. La princesa Fawzia jamás se sintió cómoda en la corte persa, ya que estaba acostumbrada a una vida más lujosa y occidental como la de su país. Extremadamente tímida, no sabía el fārsī y con su marido se comunicaba en francés. Conocida como una de las mujeres más hermosas del mundo, el 21 de septiembre de 1942 apareció en la portada de la revista Life, fotografiada por Cecil Beaton, y fue nombrada la Venus de Asia, y descrita como:  Tras casi una década, se divorciaron en 1948, manteniendo el título de reina consorte de Irán. Tuvieron una hija, la princesa Shahnaz Pahlaví, nacida el 27 de octubre de 1940.

Su naturaleza era emancipada, como ya lo eran las mujeres occidentales de la época. Fawzia volvió a la pomposa corte de su hermano en Egipto, con la condición de que su hija tenía que ser educada en Irán. 

Posteriormente conocida como Fawzia Shirin, tras casarse por segunda vez en 1949 con el coronel Ismail Hussain Shirin Bey, (1919-1994), primo lejano y exministro egipcio de Guerra y Marina (1952). Él era hijo de Husayn Shirin Bey y de su esposa, la princesa Emine Bohrouz Hanim Efendi. Contrajeron matrimonio en el Palacio de Koubba, en El Cairo. El matrimonio tuvo dos hijos: Nadia (1950-2009) y Hussein (nacido en 1955). 

Tras el derrocamiento de la dinastía de su familia en Egipto en 1952, la familia real fue forzada a abandonar el país y hasta la década de 1970 no se les otorga permiso para volver. Sin embargo Fawzia Shirin y su esposo nunca dejaron Egipto, y sólo salían de viaje principalmente a Suiza, donde mantenían una casa, y donde aún reside la hija mayor de Fawzia, la princesa Shahnaz Pahlaví.

Años después, Fawzia y sus hermanas Faiza y Faika demandaron al gobierno por confiscar los bienes de su hermano que ellas reclamaban como legítimas herederas, así como decenas de piezas de joyería que les pertenecían desde su infancia.

En sus últimos años, la princesa mantuvo un bajo perfil, prefiriendo llevar una vida discreta sin publicidad. Fue la última de los siete hijos de Fuad I en morir. Residía en Alejandría, la ciudad donde nació.

En enero de 2005, los periodistas confundieron su muerte con la de su sobrina —hija de su hermano Faruq— quien llevaba el mismo nombre.

Fawzia de Egipto fue incluida en el panteón de las mujeres más bellas del siglo XX.
La princesa Fawzia falleció el martes 2 de julio de 2013, hecho que fue anunciado por su sobrino, Fuad II de Egipto, a través de su página de Facebook: 

Fue enterrada en El Cairo, junto a su segundo marido.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas 
[[Archivo:Commemoration Medallion of Marriage of Mohammad Reza Shah Pahlavi and Princess Fawzia of Egypt - March 1939.JPG|thumb|right|Medalla conmemorativa del enlace del Shah y la Princesa Fawzia. Inscrito en persa: Ordibehesht 1318.]]
 Títulos y tratamientos 
 5 de noviembre de 1921 – 15 de marzo de 1922: Su Alteza Real la sultana Fawzia de Egipto
 15 de marzo de 1922 – 15 de marzo de 1939: Su Alteza Real la princesa Fawzia de Egipto
 15 de marzo de 1939 – 16 de septiembre de 1941: Su Alteza Imperial la princesa heredera de Irán
 16 de septiembre de 1941 – 17 de noviembre de 1948: Su Majestad Imperial la reina consorte de Irán
 17 de noviembre de 1948 – 28 de marzo de 1949: Su Alteza Imperial y Real la princesa Fawzia de Egipto y de Irán
 28 de marzo de 1949 – 2 de julio de 2013: Su Alteza Imperial y Real'' la princesa Fawzia de Egipto y de Irán, señora de Ismail Shirin

Patronazgos en Irán 
 Coronel en Jefe del 2º Regimiento de Caballería Princesa Fawzia (1939–1948).
 Presidenta de la Asociación para el Bienestar Infantil (1940–1948).

Distinciones honoríficas
  Miembro de Clase Suprema de la Orden la Virtud [Condecoración de Nishan al-Kamal en brillantes] (Reino de Egipto, 16 de marzo de 1939).
  Dama Gran Cordón de la Orden de Pahlaví (Reino de Irán, 27 de octubre de 1940).

Ancestros

Véase también 
 Dinastía de Mehmet Alí

Referencias 

 Egyptian Royalty by Ahmed S. Kamel, Hassan Kamel Kelisli-Morali, Georges Soliman and Magda Malek.
 L'Egypte D'Antan... Egypt in Bygone Days   by Max Karkegi.
 Chirine Family tree

Enlaces externos 

Nobleza de Irán
Nacidos en Alejandría
Princesas egipcias
Monarquía en Persia e Irán
Mohammad Reza Pahleví
Egipcias del siglo XX
Mujeres de Irán del siglo XX
Fallecidos en Alejandría